Guionneau ist der Familienname folgender Personen:

 Karl August von Guionneau (1822–1888), deutscher Politiker
 Ludwig August Emil Franz von Guionneau (1749–1829), königlich preußischer Generalmajor und zuletzt Generalintendant der Armee